John Doughty ist der Name folgender Personen:

* John Doughty (Politiker) (um 1562–1629), englischer Politiker, MP
 John Doughty (General) (1754–1826), US-amerikanischer General
 John Doughty (1865–1937), walisischer Fußballspieler, siehe Jack Doughty